Психоз — многозначное слово.
 Психоз — психотическое расстройство.
 Психоз — роман Роберта Блоха.
 Психоз (Психо) — фильм Альфреда Хичкока 1960 года, экранизация романа Блоха.
 Психоз () — ремейк «Психо», снятый в 1998 году Гасом Ван Сентом.
 Психоз — фильм 2010 года

См. также 
 Псих
 Психро